Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Nicaragua. IJsland heeft geen ambassade in Nicaragua.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Nicaragua
IJslandse